24-я танковая бригада:
 24-я танковая бригада (1-го формирования) (24-я легкотанковая бригада) — бывшая 12-я механизированная бригада, участвовала в польском походе РККА.
 24-я танковая бригада (2-го формирования) — сформирована в октябре 1941 года, участвовала в Великой Отечественной войне